memoriał – rodzaj oficjalnego pisma do władz:
 Memoriał 59
 „Memoriał o polityce rosyjskiej i odbudowaniu Królestwa Polskiego” Michała Sokolnickiego
 „Memoriał w sprawie używania języka polskiego” Edwarda Raczyńskiego
 Memoriał (1898) – pismo polskiego wychodźstwa do papieża Leona XIII
 memoriał – zawody sportowe urządzane dla uczczenia czyjejś pamięci:
 Stowarzyszenie Memoriał – rosyjska organizacja badań historycznych i propagowania wiedzy o ofiarach represji radzieckich

Zobacz też 

 list otwarty
 manifest